Кирилл Александрович Зинович (; ) — белорусский футболист, полузащитник португальской «Витории B».

Клубная карьера

«Минск» 
Воспитанник футбольной академии столичного клуба «Минск». В 2019 году стал выступать за дублирующий состав клуба. В 2020 году футболист стал подтягиваться к играм с основной командой. Дебютировал за клуб 2 мая 2020 года в матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ», выйдя на замену на 79 минуте. Дебютный гол за клуб забил 6 ноября 2020 года в матче против «Ислочи», отличившись им на последних минутах, чем помог одержать победу. Футболист провёл сезон как игрок скамейки запасных, появившись на поел в 10 матчах во всех турнирах. 

Новый сезон начинал уже как игрок стартового состава. Первый матч сыграл 6 марта 2021 года в рамках «Кубка Белоруссии» против «Ислочи». Первым результативным действием отличился 3 апреля 2021 года в матче против речицкого «Спутника», отдав голевую передачу. Свой первый гол за клуб в сезоне забил в следующем матче 11 апреля 2021 года против борисовского БАТЭ. К середине сезона в активе футболиста было уже 3 забитых гола и 2 результативные передачи.

«Локомотив» (Москва) 
В июле 2021 года перешёл в российский «Локомотив» Москва, подписав пятилетний контракт. Сразу же отправился выступать за вторую команду клуба «Локомотив-Казанка», за которую дебютировал 18 июля 2021 года в матче против «Волны» из нижегородской области. В основной команде являлся игроком замены. Дебютировал за клуб и в Лиге Европы УЕФА 25 ноября 2021 года в матче против итальянского «Лацио», заменив на 77 минуте Константина Марадишвили. Дебютировал в российской Премьер Лиге 29 ноября 2021 года в матче против тульского «Арсенала». Закрепиться в российском клубе у футболиста не вышло, проведя всего лишь 3 матча за основной состав.

«Витория» (Гимарайнш) 
В сентябре 2022 года сообщалось, что футболист перешёл в португальскую «Виторию», с которой подписал четырёхлетний контракт. Затем португальский клуб официально объявил о подписании футболиста, контракт с которых заключили на 3 года и заявили в состав второй команды, которая выступает в третьем дивизионе португальского футбола. Дебютировал за клуб 22 октября 2022 года в матче 6 тура против клуб «Сан-Жуан», выйдя на замену во втором тайме и затем на 77 минуте был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

Карьера в сборной 
29 августа 2019 года дебютировал в юношеской сборной Белоруссии в товарищеской встрече с Турцией. В октябре 2019 принимал участие в отборочном раунде к чемпионату Европы (до 17 лет). Зинович, исполнявший роль капитана, принял участие в трёх встречах, забив один мяч в ворота сборной Сербии.

Достижения 
Сборные
 Белоруссия (до 17)
 Обладатель Кубка Развития — 2020

Личная жизнь 
Старший брат Дмитрий Зинович также футболист, играет на позиции защитника. Выступал за юношеские и молодёжные сборные Белоруссии.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Локомотив» Москва

 
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Витория B»